Севернобачки округ се налази на северу Републике Србије. Има 186.906 становника (Попис из 2011), а седиште округа је у граду Суботици.

Административна подела 

Обухвата град и општине: 
 Град Суботица градско насеље Суботица
 Општина Бачка Топола градско насеље Бачка Топола
 Општина Мали Иђош насеље Мали Иђош

Култура и религија 
Суботица је вишенационалан и вишеконфесионални центар: уз православну и католичку, као највеће, у граду има близу тридесет малих верских заједница. Главни црквени објекти су: 
 Православна црква у Александрову, из 1818. године
 Православна црква Св. Вазнесења Господњег из XVIII века 
 Катедрала Св. Терезије Авилске из 1797. године 
 Фрањевачки самостан из 1723. године 
 Синагога

Становништво и етничке групе

Попис 1991. 
Према попису становништва из 1991. године, на територији округа је живело 205.401 становника. Подела по националној структури:

Попис 2011. 
Према попису становништва из 2011. године, на територији округа је живело 186.906 становника. Подела по националној структури:

Језици 
Говорни језици (попис из 2002):
 мађарски (44,20%)
 српски (44,13%)
 хрватски (4,55%)

Види још 
 Срем
 Банат
 Бачка

Референце

Спољашње везе 

 
 

Управни окрузи Србије
Бачка